Pavillon carré (La Flèche)
 Pavillon Carré de Baudouin